Gymnosporangium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Gymnosporangium i familjen Pucciniaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pucciniaceae, ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gymnosporangium